

Geografia

Contea di Li (Gansu)
Contea di Li (Hebei)
Contea di Li (Hunan)
Contea di Li (Sichuan)